Immersion () — третий студийный альбом австралийской драм-н-бейс группы Pendulum, вышедший в 2010 году.

Об альбоме 
Immersion был анонсирован в начале 2009 года, а название подтверждено в декабре 2009 года.

В январе 2010 года на фестивале Ear Storm в Лондоне Pendulum сыграли демоверсии с нового альбома, включая «Salt In The Wounds», «The Island», «Crush», «The Vulture», «Watercolour» и «Under The Waves».

Альбом вышел 21 мая 2010 года, в его поддержку прошёл тур группы по Британии.

Immersion занял 1-е место в чарте UK Official Top 40 charts в первую неделю после релиза.

Список композиций 
Слова и музыка всех песен — Rob Swire, если не указано иное.

Чарты и сертификация

История релизов

Участники записи 
Pendulum:
 Rob Swire — вокал, синтезатор, пианино, гитара, композитор, микширование, продюсер
 Gareth McGrillen — бас, вокал, композитор
 Peredur ap Gwynedd — гитара, композитор в «Encoder»
 Kevin Joseph Sawka — ударные
 Paul Harding («El Hornet») — DJ, композитор в «Under the Waves»
 Ben Mount («The Verse») — MC, композитор и вокал в «The Vulture»

Другие
 Liam Howlett — музыка в «Immunize»
 Samantha Beagley — вокал в «The Vulture»
 In Flames — гости на «Self vs Self»: Anders Fridén — композитор и вокал Björn Gelotte — композитор и гитара Peter Iwers — бас-гитара
 Steven Wilson — музыка и вокал в «The Fountain»
 Brad Kohn — микширование

Brass section
 Andy Greenwood — труба в «Watercolour»
 Craig Wild — труба в «Watercolour»
 Andy Wood — тромбон в «Watercolour»
 Adrian Revell — духовые в «Watercolour»
 Martin Williams — духовые в «Watercolour»

Примечания 

Альбомы, оформленные Стормом Торгерсоном
Альбомы Pendulum
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart